Forordning henviser til følgende artikler:

 Forordning (EU), en EU-retsakt.
 Forordning (Danmark), under enevælden i Danmark en lov rettet mod hele befolkningen.